1-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Банска-Бистрица и Зволен с 22 декабря 1976 года по 2 января 1977 года. Это был четвёртый, но первый официальный чемпионат мира. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица и результаты 

Польша, заняв последнее место, выбыла в группу В.

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Ян Грабак
 Защитник:  Вячеслав Фетисов
 Нападающий:  Дейл МакКурт

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Александр Тыжных
 Защитники:  Вячеслав Фетисов —  Ристо Силтанен
 Нападающие:  Дейл МакКурт —  Игорь Ромашин —  Бенгт-Оке Густафссон

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1976 год в хоккее
Декабрь 1976 года
Январь 1977 года
Спорт в Чехословакии в 1976 году
Спорт в Чехословакии в 1977 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии